Host Club - Amore in affitto () – manga di Bisco Hatori del 2002
 Amore in affitto (Life/Drawing) – film del 2001 diretto da Dan Bootzin